Botafogo steht für:

 Botafogo, Stadtteil von Rio de Janeiro
 Botafogo FR, Fußballverein in Botafogo
 Botafogo (Schiff), historische portugiesische Galeone

Siehe auch:
 Botafogo Futebol Clube